Československé divize ledního hokeje 1946/1947 byla druhou nejvyšší hokejovou soutěží na území Československa.

Systém soutěže 
Soutěž se skládala ze 14 skupin po 6 účastnících. Ve skupinách se všech 6 klubů utkalo každý s každým (celkem 5 kol). Vítězové jednotlivých skupin se následně utkaly v kvalifikaci o postup do Státní ligy.

Středočeská divize - skupina A

Středočeská divize - skupina B

Západočeská divize - skupina A

Západočeská divize - skupina B

Východodočeská divize - skupina A

Východodočeská divize - skupina B

Moravskoslezská divize - skupina A

Moravskoslezská divize - skupina B

Slovenské divize 

Tabulka nezjištěny, vítězi jednotlivých skupin se stali:
TŠKNB Bratislava
ŠK Banská Bystrica
PTTS Trenčín
Slavia Prešov

Kvalifikace o Státní ligu

Středočeská divize 
SK Slavia - SSC Říčany 2:4 (1:1,0:2,1:1)

Divize českého venkova 
SK Felbabka - SK Čechie Louny 7:3 (0:3,3:0,4:0)
BK Havlíčkův Brod - Dolnobousovský SK 6:5 (2:2,3:2,1:1)

BK Havlíčkův Brod - SK Felbabka 7:2 (2:1,2:1,3:0)

Moravskoslezská divize 
SK Královo Pole - SK Prostějov 1:1 (1:0,0:1,0:0) nedohráno 
SK Prostějov - SK Královo Pole 2:2 (0:1,2:1,0:0)
SK Prostějov - SK Královo Pole 4:2 (0:1,3:0,1:1) na neutrální půdě (Vítkovice)

Slovenská divize 

Celkovým vítězem se stalo mužstvo ŠK Banská Bystrica

Týmy SSC Říčany, BK Havlíčkův Brod, SK Prostějov a ŠK Banská Bystrica postoupily do Státní ligy

Externí odkazy 
 Historie československého a českého hokeje
 hockeyarchives.info
 Přehled sezón

Reference 

2. česká národní hokejová liga
Lední hokej v roce 1946
Lední hokej v roce 1947